Toray Pan Pacific Open 2014 — это профессиональный женский теннисный турнир, проводимый в японском городе Токио на открытых кортах с хардовым покрытием.

В 2014 году соревнования прошли в 31-й раз. Турнир относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования прошли с 15 по 21 сентября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Петра Квитова
 в парном разряде —  Кара Блэк и  Саня Мирза

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Анжелика Кербер (№ 8 в мире на тот момент). Представительница Германии смогла дойти до полуфинала, где проиграла третьему номеру посева Ане Иванович. Сербская теннисистка, попав в решающий матч, обыграла также вторую сеянную Каролину Возняцки и выиграла главный приз. Для Иванович трофей в Токио оказался последним в профессиональной карьере. Прошлогодняя чемпионка Петра Квитова не защищала свой титул. В основном сетке выступили четыре представительницы России и лишь одна из них — Дарья Гаврилова смогла выйти во второй раунд.

Прошлогодние чемпионки Кара Блэк и Саня Мирза смогли защитить свой титул в качестве первых номеров посева. В финале они обыграли четвёртых номеров посева Гарбинью Мугурусу и Карлу Суарес Наварро. Для Блэк этот титул стал третьим на местных соревнованиях. Помимо двух побед с Мирзой, она побеждала здесь в 2004 году с Ренне Стаббс.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ана Иванович обыграла  Каролину Возняцки со счётом 6-2, 7-6(2).
 Иванович выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Возняцки сыграла 3-й одиночный финал и 37-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Кара Блэк /  Саня Мирза обыграли  Гарбинью Мугурусу /  Карлу Суарес Наварро со счётом 6-2, 7-5.
 Блэк выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 59-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мирза выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2014 года

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Япония
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014